El término Assur puede referirse a:

 Assur (Asshur o Ashur) — primera capital de Asiria.
 Assur (mitología) — dios asirio.
 Assur Fernández, conde de Castilla y Álava.
 Leonid Vladímirovich Assur''' (1878—1920) — Ingeniero mecánico y científico ruso.